Onderdistrict in Indonesië
 Manggar (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Belitung Timur in de provincie Bangka-Belitung
Plaats in Indonesië
 Manggar (Sluke), plaats  in het regentschap Rembang van de provincie Midden-Java
 Manggar (Oost Balikpapan), een wijk/stadsdeel in Oost Balikpapan in Balikpapan Stad in de provincie Oost-Kalimantan

Zie ook  Mangngar, een plaats in het regentschap Pamekasan van de provincie Oost-Java, welke ook geschreven wordt als Manggar